Pyrgulopsis hershleri är en snäckart som beskrevs av F. G. Thompson 1995. Pyrgulopsis hershleri ingår i släktet Pyrgulopsis och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
hershleri